Јаонавак има више значења:

 Општина Јаонавак (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Јаонавак (Јаонавак, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику